Ла-Риш, або Ла-Ріш () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 210 км на південний захід від Парижа, 110 км на південний захід від Орлеана, 3 км на захід від Тура.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 4744 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 9623,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Міста-побратими
  – Ештаррежа, Португалія (1998)

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Ла-Риш на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр і Луара